

Sigle 
 Abbreviazione di Password
 Pirates War – videogioco on-line
 Pratt & Whitney – industria aerospaziale statunitense specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di motori aeronautici
 P.-W. – dizionario Pauly-Wissowa

Codici 
 PW – codice vettore IATA di Precision Air
 PW – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Palau
 PW – codice ISO 3166-2:MU di Plaines Wilhems (Mauritius)

Informatica 
 .pw – dominio di primo livello di Palau

Altro 
 pW – simbolo del picowatt
 PW – simbolo del petawatt

Altri progetti